Населені пункти в Чехії:

 Цврчовиці (Брно-околиця)
 Цврчовиці (Кладно)